Existen varios edificios llamados Estación San Javier:
 En 
 Estación San Javier (Chile) es una estación del servicio ferroviario Terrasur ubicada en la región del Maule.
 En 
 La Estación San Javier (Metro de Medellín) es una estación de la línea B y línea J del Metro de Medellín, en el Municipio de Medellín.